Au suivant (Brel)
 Au suivant (Wende Snijders)